Мининское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Мининское сельское поселение — входит в Емельяновский район, Красноярский край
 Мининское сельское поселение — входит в Венгеровский район, Новосибирская область
 Мининское сельское поселение — входит в Исетский район, Тюменская область